James Pierpont ist der Name folgender Personen:

* James Pierpont (Geistlicher) (1659–1714), US-amerikanischer Geistlicher, Mitbegründer der Yale University
 James Pierpont (Mathematiker) (1866–1938), US-amerikanischer Mathematiker
 James Lord Pierpont (1822–1893), US-amerikanischer Komponist